Medaljefordelingen ved sommer-OL 1960 gav medaljer til 44 af de 83 deltagende nationer.

Sommer-OL 1960
1960